Haroche puede referirse a:
 Raphaël Haroche (* 1975, Boulogne-Billancourt, Paris), cantante francés.
 Serge Haroche (* 1944, Casablanca), físico francés.
 Gilles Haroche (* 1951, Casablanca), físico francés.